Lycophocyon — вимерлий рід псовидих хижаків із середньоеоценових відкладів округу Сан-Дієго, Каліфорнія. Лікофоцион відомий з голотипу UCMP 85202, часткового лівого та правого зубних рядів. Також відомо багато додаткових екземплярів. Родова назва грецькою означає «сутінковий пес» у зв'язку з його поширенням на західному узбережжі Північної Америки та спорідненістю з Caniformia. Видова назва вшановує палеонтолога Дж. Говарда Хатчісона.

Філогенез 
кладограма нижче відповідає топології з аналізу Сусуму Томії 2011 року.

Примітки 

Роди ссавців
Псовиді
Ссавці еоцену